С  («Сказочный вечер») — детская иллюстрированная полноцветная газета, издающаяся в городе Киеве на украинском языке.

История 
Газета была основана в 2000 году в городе Киеве. Первый номер вышел 24 августа 2000 года.
Автор проекта всего издания — Виктор Павлов. Авторами концепции и дизайна газеты были дизайнер Егор Трубников и главный художник Евгений Федосенко. Соавтором концепции и главным редактором с первого дня и поныне является Людмила Суворова.
Издаётся ТОВ «Издательский Дом „Казковий вечір“». Распространяется по всей Украине. Общий тираж за 10 лет (2000—2012) составил свыше 11 миллионов экземпляров.

Газета с самого начала получила статус всеукраинского издания при поддержке телеканала «Интер» и его президента Александра Зинченко.
Рекомендована Украинским Союзом Профессиональных Учителей.

Аудитория читателей — дети от 3-х до 10 лет и их родители. Главная идея газеты — помочь детям войти в мир чтения.
Иллюстрированные сказки, размещённые на страницах газеты (народные, авторские, детские), обрабатываются в соответствии с возрастными особенностями восприятия читателей-детей.

В газету также входят рубрики:
 Веселинка
 Умілі руки (Умелые руки)
 Скринька (Сундучок)
 Пояснючка (Объяснялка)
 Невгамовний пензлик (Неугомонная кисточка)
 Таємниці Всесвіту (Тайны Вселенной)
 Пальчики оближешь
 Острів загадок (Остров загадок)
 Лапи, крила та хвости (Лапы, крылья и хвосты)
 Розважайка (Развлекайка)
 Справжнє диво (Настоящее чудо)
 Планета самостійності (Планета самостоятельности)
 Спортмайданчик (Спортплощадка)
 комиксы, советы психолога, кроссворды, развивающие задания, конкурсы с призами.

Награды 
 2000 год — «Золотое перо» в области журналистики, номинация «Лучшая газета для детей» ().
 2002 год — «Золотое перо» в области журналистики, номинация «Самый авторитетный детский еженедельник Украины» ().
 2007 год — Диплом Всеукраинского конкурса на лучшее периодическое издание для детей и юношества ().
 2012 год — Специальный диплом «За многолетнее служение самой младшей читательской аудитории» Всеукраинского конкурса на лучшее периодическое издание для детей и юношества.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт газеты
 «Казковий вечір» наяву 
 пресс-служба заместителя Председателя Верховной Рады Украины 
 Газеты Киева
 Украинские дети предпочитают английский язык русскому? 

Газеты Украины
Газеты на украинском языке
Детская литература
Детские газеты
Печатные издания, возникшие в 2000 году